Convent de la Mercè (Barcelona), conjunt d'església i convent de la ciutat de Barcelona 
 Convent de la Mercè (Castelló d'Empúries),
 Convent i església de la Mercè (Girona), a Girona (Gironès)

 Convent de la Mercè de Montblanc, a Montblanc (Conca de Barberà)
 Convent de la Mercè de Perpinyà, a Perpinyà (Rosselló)
 Convent de la Mercè de València,